

Anno 
 166 o 166 a.C.

Automobilismo 
 Alfa Romeo 166

Codici 
 166  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Úpice nella Repubblica Ceca

Matematica 
 166 – numero